|-
| 207501 - || || 29 d'abril de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 207502 - || || 30 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 207503 - || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207504 - || || 25 d'abril de 2006 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 207505 - || || 1 de maig de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 207506 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207507 - || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207508 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207509 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207510 - || || 4 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207511 - || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207512 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207513 - || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207514 - || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207515 - || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207516 - || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207517 - || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207518 - || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207519 - || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207520 - || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207521 - || || 1 de maig de 2006 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 207522 - || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207523 - || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207524 - || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207525 - || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207526 - || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207527 - || 2006 KF || 16 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207528 - || || 18 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207529 - || || 19 de maig de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207530 - || || 19 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207531 - || || 20 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207532 - || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207533 - || || 16 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 207534 - || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207535 - || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207536 - || || 16 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 207537 - || || 18 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207538 - || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207539 - || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207540 - || || 21 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 207541 - || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207542 - || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207543 - || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207544 - || || 24 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207545 - || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207546 - || 2006 LL || 1 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207547 - || 2006 LO || 2 de juny de 2006 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| 207548 - || 2006 LZ || 4 de juny de 2006 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 207549 - || || 5 de juny de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 207550 - || || 2 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207551 - || || 15 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207552 - || || 10 de juny de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207553 - || || 6 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 207554 - || || 14 de juny de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207555 - || || 4 de juny de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 207556 - || || 3 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207557 - || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207558 - || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207559 - || || 17 de juliol de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 207560 - || || 19 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207561 - || || 19 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207562 - || || 30 de juliol de 2006 || Eskridge || Eskridge
|-
| 207563 - || 2006 PC || 1 d'agost de 2006 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
| 207564 - || 2006 PZ || 13 d'agost de 2006 || Dax || Dax
|-
| 207565 - || || 10 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207566 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207567 - || || 14 d'agost de 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig
|-
| 207568 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207569 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207570 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207571 - || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 207572 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207573 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207574 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207575 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207576 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207577 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207578 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207579 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207580 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207581 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207582 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207583 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207584 - || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207585 - || || 17 d'agost de 2006 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 207586 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207587 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207588 - || || 23 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207589 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207590 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207591 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207592 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 207593 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207594 - || || 21 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207595 - || || 24 d'agost de 2006 || Eskridge || Eskridge
|-
| 207596 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207597 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207598 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207599 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 207600 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
|}

7